Беклемишев, Пётр:
 Беклемишев, Пётр Иванович (XVIII в.) — дипломат, переводчик.
 Беклемишев, Пётр Никифорович (1770—1852) — тайный советник, шталмейстер.